Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1985 прошёл в городе Глазго (Шотландия) с 25 по 31 марта 1985 года. Турнир прошёл в 27-й раз. Шотландия приняла мужской чемпионат мира в 10-й раз. В Глазго турнир прошёл впервые.

Чемпионом мира стала (в 16-й раз в своей истории) сборная Канады, победив в финале сборную Швеции со счётом 6:2. Третье место заняла сборная Дании, четвёртое — сборная США (матч за бронзовые медали не проводился, сборная Дании заняла 3-е место по более высокому месту на групповом этапе).

Впервые в чемпионате приняла участие сборная Англии.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале. Матч за бронзовые медали не проводится, 3-е место присуждается той сборной из проигравших в полуфиналах, которая заняла более высокое место на групповом этапе.

Команды-участницы 
Участниками турнира стали сборная Шотландии (как сборная принимающей страны), сборная Норвегии (как ), шесть европейских мужских сборных (кроме Шотландии и Норвегии), представляющие Северную Америку сборная Канады (в качестве сборной Канаду представляла команда-победитель , скип Эл Хакнер) и сборная США.

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф.
 Проходят в тай-брейки за 4-е место и выход в полуфинал плей-офф.
 Проходят в тай-брейки за распределение 7—9 мест.

Тай-брейки 
 За 4-е место и выход в полуфинал плей-офф

Сначала встречаются сборные Шотландии и США; проигравший занимает 6-е место, победитель встречается за 4-е место с командой Швеции.

В результате в плей-офф вышла, заняв 4-е место, сборная Швеции; в окончательной классификации 5-е место заняла сборная Шотландии, 6-е место — сборная США.

 За распределение 7—9 мест

Сначала встречаются сборные Италии и Швейцарии; победитель занимает 7-е место, проигравший встречается за 8-е место с командой ФРГ.

В результате в окончательной классификации 7-е место заняла сборная Италии, 8-е место — сборная Швейцарии, 9-е место — сборная ФРГ.

Плей-офф

Итоговая классификация

Награды 
 Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Тим Райт (сборная США).

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 1985

Примечания

Ссылки 
 Видео:  (часть церемонии открытия чемпионата мира 1985)

Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Спорт в Шотландии в 1985 году
Международные спортивные соревнования в Глазго
Март 1985 года